Avenida de Mayo – aleja w Buenos Aires
 Avenida de Mayo – stacja metra w Buenos Aires